Under Attack (qui en anglais signifie littéralement « Attaqué » ou « Sous attaque ») peut désigner :
 Under Attack, une chanson d'ABBA () ;
 Under Attack, un album du groupe britannique The Alarm () ;
 Under Attack, un album du groupe américain The Casualties () ;
 Under Attack, un album du groupe allemand Destruction ().